Puchar Świata w narciarstwie alpejskim mężczyzn sezon 2010/2011 jest to 45 edycja tej imprezy. Cykl ten miał rozpocząć się tradycyjnie w Sölden (Austria) 24 października 2010 roku, jednak zawody te zostały odwołane z powodu mgły. Pierwsze zawody odbyły się więc 14 listopada 2010 roku w Levi (Finlandia), a zakończył 19 marca 2011 roku w Lenzerheide (Szwajcaria).

Podium zawodów

Indywidualnie

Drużynowy slalom gigant równoległy

Wyniki reprezentantów Polski

Klasyfikacje 
Przeprowadzono 36 zawodów z 39 zaplanowanych, nie odbyły się 2 giganty i 1 supergigant.

Linki zewnętrzne 
 Klasyfikacje na stronie FIS-u

Zobacz też 
 Puchar Świata w narciarstwie alpejskim kobiet 2010/2011

Przypisy 

2011 w sportach zimowych
Puchar Świata w narciarstwie alpejskim 2010/2011

de:Alpiner Skiweltcup 2010/2011#Podestplatzierungen Damen